Georg von und zu Franckenstein ist der Name folgender Personen:

* Georg Freiherr von und zu Franckenstein (1898–1965), deutscher Politiker (CSU)
 Georg Albert von und zu Franckenstein (1878–1953), österreichischer Diplomat
 Georg Arbogast von und zu Franckenstein (1825–1890), deutscher Politiker (Zentrum)